Astronàutica: una sonda d'exploració de Mart, llançada el 2005; vegeu Mars Reconnaissance Orbiter.
 Numismàtica: el codi ISO 4217 de l'ouguiya, la moneda oficial de Mauritània; vegeu Ouguiya.
 Política: un partit polític uruguaià; vegeu Movimiento Revolucionario Oriental.